В'яз — рід дерев родини в'язових.

Топонім

В'яз — присілок у Берестейській області.

В'яз — село у Кіровській області.
 В'яз — присілок у складі Лужського району Ленінградської області.
 В'яз — село в Нижньогородській області.
 В'яз — присілок у складі Новосокольницького району Псковської області.

Див. також 
 В'язь (значення)